Albrecht von Gräfe peut faire référence à :

Albrecht von Gräfe (1828-1870), ophtalmologue allemand,
Albrecht von Gräfe (1868-1933), homme politique allemand, fils du précédent.